Разнородная юрисдикция () — подвид предметной юрисдикции в гражданском процессуальном праве США, применяемый федеральными судами при рассмотрении споров между лицами проживающими на территории различных штатов и государств. Позволяет истцу, не проживающему на территории одного и того же штата с ответчиком, подать иск, не затрагивающий федеральноe законодательствo, на рассмотрение в федеральный суд. Когда в качестве одной из сторон по гражданскому делу выступает штат, правила разграничения территориальной юрисдикции на него не распространяются. Разнородная юрисдикции кодифицированa в § 1332 раздела 28 Кодекса Соединённых Штатов.

(а) Окружные суды должны являться судами первой инстанции во всех гражданских делах, где предмет спора превышает сумму 75 000 долларов, за вычетом процентов и издержек, и между
(1) гражданами различных штатов;
(2) гражданами штата и гражданами или подданными иностранного государства;
(3) гражданами различных штатов, и в которых граждане  или подданные иностранного государства являются дополнительными сторонами, и
(4) иностранным государством, определенным в § 1603 (а) этого раздела, в качестве истца и гражданами одного штата или разных штатов.

Ссылки

См. также 
 

Кодекс США
Гражданское процессуальное право